Belizeana är ett släkte av svampar. Belizeana ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Belizeana